Jim Davis – attore statunitense
 Jim Davis – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 
 Jim Davis – fumettista statunitense, autore di Garfield
 Jim Davis – politico e avvocato statunitense